USS Vicksburg je ime več plovil vojne mornarice ZDA:

 USS Vicksburg (1863) 
 USS Vicksburg (CL-86)
 USS Vicksburg (CG-69)

Vicksburg